

Toponyme

Louisbourg, une ville d'Allemagne.

Louisbourg, une localité de la Nouvelle-Écosse,
 Louisbourg, une ancienne cité fortifiée française située à 3 km de Louisbourg (Nouvelle-Écosse).

Orthographe “Louisburg” 
 Louisbourg (Nouvelle-Écosse), qui s'est appelée "Louisburg" de 1768 à 1966,
 Louisburg (Caroline du Nord),
 Louisburg (Kansas),
 Louisburg (Minnesota),
 Louisburg (Missouri).

Voir aussi 
 Histoire de la forteresse Louisbourg
 Siège de Louisbourg (1745)
 Siège de Louisbourg (1758)

Homonymie de toponyme